Моди може да се отнася за:
 Моди, село в Егейска Македония, Гърция
 Моди (дем Платания), село в Крит, Гърция
 Нарендра Моди (р. 1950), индийски политик
 Моди (писменост), писмена система, използвана за писане на маратхи